Als Europameisterschaft 1981 oder EM 1981 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1981 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1981 in den Niederlanden
 Basketball-Europameisterschaft 1981 in Bratislava, Havířov und Prag (Tschechoslowakei)
 Bob-Europameisterschaft 1981 in Innsbruck (Österreich)
 Boxeuropameisterschaften 1981 in Tampere (Finnland)
 Curling-Europameisterschaft 1981 in Grindelwald (Schweiz)
 Dreiband-Europameisterschaft 1981 in Wien (Österreich)
 Eishockey-Europameisterschaft 1981 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1981 in Göteborg (Schweden)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1981 in Minsk (UdSSR)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1981 in Innsbruck (Österreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1981 in Deventer (Niederlande)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1981 in Heerenveen (Niederlande)
 Faustball-Europameisterschaft 1981 in Perg (Österreich)
 Fechteuropameisterschaften 1981 in Foggia (Italien)
 Formel-2-Europameisterschaft 1981
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1981 in Deutschland
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1981 in Lille (Frankreich)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 1981 in Berlin (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1981 in Madrid (Spanien)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1981 in Debrecen (Ungarn)
 Karate-Europameisterschaft 1981 in Venedig (Italien)
 Motorrad-Europameisterschaft 1981
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1981 in Niedernsill (Österreich)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1981 in Stumm (Österreich)
 Poolbillard-Europameisterschaft 1981 in Bern (Schweiz)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1981 in Bern (Schweiz)
 Ringer-Europameisterschaften 1981 in Göteborg (Schweden) und Łódź (Polen)
 Schwimmeuropameisterschaften 1981 in Split (Jugoslawien)
 Skeleton-Europameisterschaft 1981 in Igls (Österreich)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1981 in Amsterdam (Niederlande)
 Turn-Europameisterschaften 1981 (Frauen) in Madrid (Spanien)
 Turn-Europameisterschaften 1981 (Männer) in Rom (Italien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1981 in Sofia und Pernik (Bulgarien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1981 in Warna, Pasardschik und Burgas (Bulgarien)
 Wasserball-Europameisterschaft 1981 in Split (Jugoslawien)

!Europameisterschaft
1981